Mistrovství světa v cyklokrosu amatérů se konalo v rámci Mistrovství světa v cyklokrosu v letech 1967–1993.

Přehled

Medaile 

Poznámka:
 sečteny medaile NDR, NSR a sjednoceného Německa

Externí odkazy 
 http://www.les-sports.info
 http://www.memoire-du-cyclisme.net 
 http://www.uci.ch

Mistrovství světa v cyklokrosu